Wladimir Markelow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Markelow (Eishockeyspieler) (* 1987), kasachisch-russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Nikolajewitsch Markelow (* 1957), russischer Turner